Пригоди Незнайки та його друзів (Пригоди Незнайка і його товаришів) — багатозначний термін.

Значення 

 «Пригоди Незнайки та його друзів» — перша книга з трилогії Миколи Носова про пригоди Незнайки, вперше опублікована в 1953—1954 роках.
 «Пригоди Незнайки та його друзів» — міні-серіал з десяти фільмів, знятих у 1971—1973 роках.